Светско првенство у баскету у организацији ФИБЕ (; такође познато и као Светско првенство 3 на 3, Светско првенство у кошарци 3 на 3, или Светско првенство 3x3, Светско првенство у кошарци 3x3) кошаркашки је турнир за репрезентације у уличној кошарци 3 на 3 (тзв. баскету). Такмичење је основано 2012. године.

Репрезентација има укупно четири члана. Поред мушких и женских екипа, на првом светском првенству учествовале су и мешовите репрезентације (два мушка и два женска члана). У мушкој и женској конкуренцији се такмичи по 24 национална тима. Победник утакмице је тим који први стигне до 21 поена или има више поена након истека регуларног времена (два пута по пет минута). Игра се на један кош.

Мушкарци

Досадашња првенства

Медаље

Најкориснији играчи

Жене

Досадашња првенства

Медаље

Мешовито

Досадашња првенства

Медаље

Види још 
 Светско првенство у кошарци

Спољашње везе 
Сајт ФИБЕ, о светском првенству у баскету
 Сајт првог светског првенства у баскету

Баскет
Светска првенства